Zé Luís (ur. 1979) – brazylijski piłkarz
 Zé Luís (ur. 1989) – mozambicki piłkarz
 Zé Luís (ur. 1991) – kabowerdeński piłkarz